John Speccot ist der Name folgender Personen:

* John Speccot (Politiker, um 1641) (um 1641–vor 1678), englischer Politiker
 John Speccot (Politiker, 1665) (1665–1705), englischer Politiker

Siehe auch:
 John Speccott